

Кріуші — село, Бірський район, Башкортостан
 Кріуші — присілок, Козловський район, Чувашія